SAH, Sah eller sah kan syfta på:

 sah – enligt ISO 639-3 ett turkspråk, se Jakutiska
 Sah Sultan (1509–1572), osmansk prinsessa
 Sjukhusansluten hemsjukvård (SAH), se Lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) 
 SAH, S-Adenosylhomocystein